Козница може да се отнася за:

България 
 Козница, село в Община Несебър, България;
 Козница, връх в Западна Стара планина, близо до село Осеновлаг, България;
 Козница, защитена местност в Родопите, край град Кричим;
 Козница, планина, дял от Западна Стара планина;
 Козница, рид край град Клисура, свързващ Стара планина и Средна гора, България;
 Козница, железопътен тунел под рида Козница, най-дългият тунел в България.

Косово 
 Козница, планина в Косово, източно от столицата Прищина.

Сърбия 
 Козница, село в Община Александровац, Расински окръг, Сърбия;
 Козница, село в Община Владичин хан, Пчински окръг, Сърбия.
 Козница, село в Расинско, Поморавие;

Вижте също 
 Долна Козница – село в Община Невестино, България
 Горна Козница – село в Община Бобов дол, България